Эйтнер () — имя собственное; фамилия.

: Известные носители:

 Эйтнер, Марта (1851—1912) — немецкая писательница.
 Эйтнер (Айтнер), Роберт (1832—1905) — немецкий музыковед и библиограф.
 Эйтнер, Вильгельм Генрих Эрнст (1867—1955) — немецкий художник-импрессионист.